Labunisjta (makedonska: Лабуништа) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Labunisjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Labunisjta är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Labunisjta. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer sydost om Labunisjta. 

Omgivningarna runt Labunisjta är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Labunisjta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Struga (kommun)